Površína označuje enega od naslednjih pojmov:
 površina je v matematiki merilo za velikost ploskve oziroma pri telesih vsota ploščin vseh mejnih ploskev telesa
 zunanji ali vrhnji del predmeta (npr.: hrapava površina lista)
 del površja Zemlje (npr. obdelovalna površina)